Leuchtenberg steht für
Geographie:
 Leuchtenberg im Oberpfälzer Landkreis Neustadt an der Waldnaab 
 Leuchtenberg (Pfälzerwald) (424,1 m) im Leininger Sporn, Pfälzerwald, südwestlich von Höningen

Bauwerke:
 Haus Leuchtenberg, Rittersitz in Düsseldorf
 Burgruine Leuchtenberg, Leuchtenberg
 Palais Leuchtenberg, München

Personen:
 Leuchtenberg (mittelalterliches Adelsgeschlecht)
 Herzog von Leuchtenberg, Fürstentitel
 Amélie von Leuchtenberg (1812–1873), Kaiserin von Brasilien
 Eugenia Maximilianowna von Leuchtenberg (1845–1925), jüngste Tochter von Maximilian de Beauharnais, 3. Herzog von Leuchtenberg
 Josephine von Leuchtenberg (1807–1876), Königin von Schweden und Norwegen
 Maria Maximilianowna von Leuchtenberg (1841–1914), Mitglied des Hauses Leuchtenberg
 Uwe Leuchtenberg (* 1958) deutscher Landespolitiker

Unternehmen:
 Leuchtenberg Sauerkrautfabrik aus Neuss, ältester deutscher industrieller Hersteller von Sauerkraut (seit 1861)

Siehe auch:
 Landgraf-Leuchtenberg-Gymnasium Grafenau
 Leuchtenberger
 Leuchtenburg
 Leuchtberg